Superligaen 1998-1999 var den 9. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 26. juli 1998 til den 16. juni 1999.

AaB vandt mesterskabet og fik sammen med andenpladsen Brøndby IF adgang til kvalifikationen til til UEFA Champions League. AB på tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen og Lyngby FC og Herfølge BK på fjerde- og femtepladsen kvalificerede sig til UEFA Intertoto Cup. Aarhus Fremad og B.93 rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.

Stillingen

Resultater

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1998/99 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik 

1998-99
Fodbold i 1998
Fodbold i 1999